

Geografia 
 Cesarea – città scomparsa che costituiva la pentapoli bizantina con Ravenna, Forlì, Forlimpopoli e Classe 
 Cesarea di Antiochia – nell'attuale Turchia
 Cesarea in Cappadocia o Cesarea Mazaca – oggi Kayseri, nell'attuale Turchia
 Cesarea in Cilicia – meglio nota come Anazarbe, nell'attuale Turchia
 Cesarea di Mauretania – oggi Cherchell, nell'attuale Algeria
 Cesarea marittima o Cesarea Marittima – antica città fondata da Erode il Grande
 Caesarea – città moderna in Israele
 Cesarea di Filippo – nelle alture del Golan, attualmente contese fra Israele e Siria
 Arca Caesarea o Cesarea del Libano – detta attualmente Arqa, nel distretto di Akkar nel Libano

Onomastica
 Cesarea – variante femminile del nome proprio di persona Cesario

Altro 
 Cesarea – altro nome della Basilica di Santa Maria della Pazienza
 Cesarea – nome imposto dal 1227 al 1250 alla ricostruita città di Celano, in Abruzzo, da Federico II di Svevia.

Pagine correlate 
 Diocesi di Cesarea

Altri progetti